Альберт Берзевици фон Бержевич-Какашломниц (; , Брезовица Австро-Венгрия (ныне района Сабинов, Прешовский край, Словакии) — ,  Венгрия) — венгерский политик, государственный и общественный деятель, историк культуры. Министр по делам религии и образования Венгрии (с 3 ноября 1903 по 18 июня 1905). Председатель Палаты представителей парламента Венгрии (1910—1911). Президент Венгерского олимпийского комитета (1895—1904).
Член Венгерской академии наук (с 1903), президент академии (1905—1936).

Биография 
Образование получил в юридической академии Кошице и Будапештском университете. В 1924 году получил докторскую степень. Занимался преподавательской деятельностью в Чонграде. Читал лекции по политологии, экономике и истории права.

Член Либеральной партия Транслейтании. С октября 1884 года работал советником министра Министерства религии и народного образования. В 1885 году побывал в Норвегии, где изучал опыт работы университетов. С мая 1886 года служил государственным секретарём. С 1895 по 1898 год занимал пост заместителя председателя Палаты представителей парламента Венгрии. В 1903—1905 годах — министр по делам религии и образования.

После поражения Либеральной партии, которая контролировала Венгрию с 1875 года, Берзевици присоединился к новообразованному Национальному клубу. По его предложению новая партия была переименована в Национальную партию труда.

В 1895—1904 гг. возглавлял Венгерский олимпийский комитет.

С 1932 года до смерти был президентом Венгерского ПЕН-клуба. В 1923—1936 годах — президент литературного общества им. Кароя Кишфалуди. Был членом Академии наук в Вене и Берлине, а также членом-корреспондентом Accademia Pontaniana в Неаполе.

Член Венгерской академии наук (с 1903), президент академии (1905—1936).

Автор 48 изданий (и соавтор ещё трёх).

Избранные публикации 
 A középső Felvidék szerepe tudományosságunk történetében. Budapest 1901
 Beszédek és tanulmányok. Budapest 1905
 A Cinquecento festészete és szobrászata. Budapest 1906
 Gróf Széchenyi István. Budapest 1907
 Régi emlékek 1853—1870. Bp, 1907.
 Beatrix királyné (1458—1508). Budapest 1908
 Aragoniai Beatrix Magyar Királyné életére vonatkozó okiratok. Budapest, 1914
 A tájképfestés a XVII. században. Budapest 1910
 Válogatott beszédek. Budapest 1912
 A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése egykori másodelnöke Kautz Gyula születésének századik évfordulója alkalmából 1929. november 25-én, Földes Bélával, Budapest, 1929
 A Berthelot Marcellin k. t. születésének századik évfordulója alkalmából a M. Tud. Akadémiában tartott elnöki megnyitóbeszéd és ünnepi előadások, Ilosvay Lajossal és Zemplén Gézával, Budapest, 1929
 A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közülése 1930 május 11-én, Apponyi Alberttel, Budapest, 1930
 A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Kazinczy Ferenc halálának századik évfordulója alkalmából 1931. október 18-án, Budapest, 1931
 A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Baksay Sándor tiszteleti tag születésének századik évfordulója alkalmából 1932. május 30-án, Ravasz Lászlóval, Budapest, 1932
 Az absolutismus kora Magyarországon, 1849—1865, Budapest, 1937

См. также 
 Херцег, Ференц

Примечания

Ссылки 
 Берзевици, Альберт
 Herczeg, Ferenc (1934) Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. Franklin Nyomda, Budapest.

Министры образования Венгрии
Политики Венгрии
Историки культуры
Историки Венгрии
Педагоги Венгрии
Члены Венгерской академии наук
Депутаты Национального собрания Венгрии
Спортивные функционеры Венгрии
Выпускники Будапештского университета
Члены партий Венгрии
Члены ПЕН-клуба